Gerolamo Veneroso (1660-1769) – 148º doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
 Gian Giacomo Veneroso (1701-1758) – 163º doge della Repubblica di Genova
 Collezione Veneroso – collezione archeologica di epoca preistorica, dichiarata di eccezionale interesse storico